Jack es el nombre dado a varios personajes robóticos ficticios en la serie Tekken. Se trata de androides con forma humanoide diseñados como arma de guerra. Hacen aparición en todos los juegos hasta la fecha de la saga, exceptuando en Tekken 4.

Historia

Jack 
Jack fue construido por la Mishima Zaibatsu, en orden de ser enviado a participar en el recién convocado Torneo del Rey del Puño de Acero para eliminar a Kazuya Mishima, objetivo que no consiguió.

Jack-2 
Jack-2 se trató de una versión avanzada del Jack original que se vio en el primer Tekken.
 
En orden de estudiar unas posibles facultades humanas que incluía el desarrollo de los sentimientos, Jack-2 fue enviado a cuidar a una niña huérfana llamada Jane. Posteriormente fue enviado a participar en el II Torneo del Rey del Puño de Acero.

Tras el torneo, fue destruido por el Doctor Abel, rival del Doctor Bosconovitch, mediante un láser disparado desde un satélite. Esto puede observarse en el epílogo del personaje del propio Jack-2 en el videojuego Tekken 2.

Jack-4 
Los Jack-4 nunca llegaron a participar en ningún Tekken. Fueron construidos en masa por la Corporación G usando las características de Gun Jack y mediante la supervisión de la Dra. Jane (la niña a la que Jack-2 había cuidado). Jane había estado a punto de morir a manos de las Fuerzas Tekken de la Mishima Zaibatsu, de no haber sido porque Gun Jack la protegió salvándole la vida. Jane fue rescatada por la Corporación G y entró a trabajar para ellos, para liderar el programa de desarrollo de los androides Jack.

Los Jack-4 fueron enviados a Honmaru tras el IV Torneo del Rey del Puño de Acero. La Corporación G había decidido traicionar a Kazuya, debido a que ya no le necesitaban (ya habían conseguido su objetivo de estudiar el Gen Diabólico). Los Jack-4 fueron combatidos por los propios Heihachi y Kazuya (que se hallaban en el templo), pero Kazuya se las arregla para escapar, y Heihachi es «asesinado» cuando uno de los Jack se inmola.

Jack-5 
Utilizando los programas de mejora de Jack-4, la Dra. Jane creó a Jack-5. Debido a que se anunció el nuevo V Torneo del Rey del Puño de Acero, Jane creyó que sería el banco de pruebas perfecto para el nuevo Jack-5.

Jack-6 
Kazuya Mishima, nuevo líder de la Corporación G, exigió crear un modelo más avanzado de Jack-5, con la intención de enviarlo al VI Torneo del Rey del Puño de Acero y que asesinara a Jin Kazama. La Dra. Jane fue puesta al cargo de la producción del nuevo modelo de Jack, que recibiría el nombre de Jack-6.

Jack-7 
Para nadie era un secreto que la Corporación G estaba metida en una lucha de poder contra la Mishima Zaibatsu. Sin embargo, dentro de la misma Corporación G se estaba librando otra batalla: la batalla para crear el arma humanoide definitivo de nueva generación.

En un lado estaba el equipo de desarrollo detrás de la serie Jack, el cual estaba liderado por Jane; en el otro estaba el equipo de investigación responsable de Gigas, un súper humano bio-mejorado. Con su tamaño colosal y su rara movilidad, Gigas fue aclamado por su versatilidad en combate, y algunos lo veían como más que apto para destronar a la serie Jack desde su posición como el arma principal de la Corporación G.

Ambos equipos inscribieron sus armas en el Torneo del Rey del Puño de Hierro, para decidir de una vez por todas cuál era el mejor.

Variaciones

Prototype Jack 
Prototype Jack fue creado como una versión alternativa y menos «humanizada» que su contraparte, los Jack. Por orden de Heihachi Mishima, Prototype Jack se inscribió en el primer Torneo del Rey del Puño de Acero, con el objetivo de servir para rival de los Jack. Este demostró ser más poderoso que su homólogo, que a punto estuvo de destruirlo.

Prototype Jack fue reconstruido por el Doctor Bosconovitch siguiendo órdenes de Kazuya Mishima. Prototype Jack fue rediseñado de forma muy similar a los Jack originales, exceptuando porque vestía una gorra militar y gafas de sol.

Tras su participación en el II Torneo del Rey del Puño de Acero no se menciona qué sucedió con él.

Gun Jack 
Gun Jack fue creada por Jane, la niña a la que había cuidado Jack-2, empleando los recuerdos implantados de este después de que fuera destruido. Tras lograr infiltrarse en las instalaciones de la Mishima Zaibatsu, Jane consiguió implartárselo con éxito. El Doctor Abel estaba al tanto de las intenciones de Jane, e intentó destruir a Gun Jack de igual modo que hizo con Jack-2, pero fracasó.

Las Fuerzas Tekken de la Mishima Zaibatsu asaltaron los laboratorios de la Dra. Jane y estuvieron a punto de matarla, de no ser porque Gun Jack se interpuso, siendo destruido en el proceso. Sus recuerdos serían implantados en los futuros Jack-4 y Jack-5.

Jack-X 
Jack-X fue la versión que representó a la serie Jack en Street Fighter X Tekken, un videojuego crossover desarrollado por Capcom que une a ambas franquicias. Jack-X debe ser adquirido como DLC junto a otros 11 luchadores, aunque está disponible desde el principio en la versión de PlayStation Vita. Su compañero de equipo es Bryan Fury.

El sitio web oficial del juego describe a Jack-X como «Un robot que sirve de apoyo a la línea Jack-6» y que «sólo responde a las órdenes de su señor».

Referencias 

Personajes de Tekken
Robots de ficción
Androides de ficción
Rusos ficticios